Mousepad ():
 Mousepad — коврик для мыши.
 Mousepad — текстовый редактор в среде рабочего стола Xfce.